Антоний () може да се отнася за:

 Марк Антоний Оратор, консул 99 пр.н.е., дядо на Марк Антоний
 Гай Антоний Хибрида, консул 63 пр.н.е., чичо на Марк Антоний
 Марк Антоний Кретик, претор 74 пр.н.е., баща на генерал и триумвир Марк Антоний
 Марк Антоний (83-30 пр.н.е.), римски военачалник и триумвир
 Гай Антоний (претор) († 42 пр.н.е), по-малък брат на Марк Антоний
 Луций Антоний, по-малък брат на Марк Антоний
 Марк Антоний Антил († 30 пр.н.е.), най-старият син на римския триумвир Марк Антоний и Фулвия
 Юл Антоний († 2 пр.н.е.), консул 10 пр.н.е., младият син на римския политик и генерал Марк Антоний и Фулвия
 Луций Антоний, син на Юл Антоний и Клавдия Марцела Старша
 Гай Антоний, на Юл Антоний и Клавдия; близнак на Юла Антония
 Марк Антоний Примус (* 32; † 81), син на Луций Антоний и Юнила; брат на Антония Постума (* 34)
 Марк Антоний Гордиан (Гордиан I), римски император 238 г.
 Марк Антоний Гордиан (Гордиан II), римски император 238 г.
 Марк Антоний Гордиан Гордиан III, римски император 238-244.
 Антоний Велики († 356), християнски светец
 Антоний, български духовник и зограф, монах в Кичевския манастир

Вижте също 
 Антон
 Антония
 Антонии

Антонии